Il doppio dell'Open 13 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Arnaud Clément e Michaël Llodra erano i detentori del titolo, ma si sono ritirati a causa di un infortunio alla caviglia sinistra di Clement.

Martin Damm e Pavel Vízner hanno vinto in finale 7–6(0), 7–5, contro Yves Allegro e Jeff Coetzee.

Teste di serie 

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinali)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (ritiro per motivi personali)

   Martin Damm /  Pavel Vízner (campioni) 
  Arnaud Clément /  Michaël Llodra (ritirati, infortunio alla caviglia sinistra di Clement)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2008
ATP Tour 2008